Нерике — фамилия. Известные носители:
 Нерике, Александр Карлович (1876—1934) — российский офицер, генерал-майор, участник Белого движения.
 Нерике, Константин Карлович (1880—1951) — российский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Белого движения.